Во́лченское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр — хутор Волченский.

География 
Поселение находится в юго-западной части Каменского района Ростовской области, имеет площадь 26,0 тыс. га. Расположено на отрогах Донецкого кряжа, местность сильно изрежена балками и оврагами с многочисленными ручьями и протоками.

Административное устройство 
В состав Волченского сельского поселения входят 7 населенных пунктов:
 хутор Волченский
 хутор Аникин
 хутор Белгородцев
 хутор Березка
 хутор Плешаков
 посёлок Разъезд 201-й км
 хутор Светлый

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации